EBBA eller Ebba har flere betydninger:
 Ebba (øl) – folkelige betegnelse for et instrument beregnet til støtte ved indtagelsen af øl
 Ebba With – dansk skuespillerinde, 1908 – 1993
 Ebba Thomsen – dansk skuespillerinde, 1887 – 1973
 Ebba Grön – svensk punkband, dannet 1970’erne
 Ebba Nørager – dansk skuespilleinde, født 1927
 Ebba Lorentzen – dansk skuespillerinde fra stumfilmens tid
 Ebba Breda – dansk malerinde, 1893 – 1950
 Ebba Strange – dansk politiker, født 1929
 Ebba Wilton – dansk operasangerinde, 1896 – 1951
 Ebba (pigenavn) – pigenavn
 European Border Breakers Awards – EBBA-prisen, lanceret af Europa-Kommissionen